Гордон Гайнс (;  22 липня 1966, Монреаль, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Ігрова кар'єра 
Свою кар'єру хокеїста почав у ЗХЛ, виступаючи за клуб «Медисин-Гет Тайгерс». У драфті НХЛ 1985 року був обраний клубом «Бостон Брюїнс» у шостому раунді під 115 номером.

До сезону 1989/90 виступав за команди АХЛ та олімпійську збірну Канади, а також один сезон провів у складі італійського клубу «Варезе».

У сезоні 1991/92 дебютує в НХЛ у складі «Бостон Брюїнс». Наступний сезон відіграв за клуб АХЛ «Герші Бірс», лише у сезоні 1992/93 відіграв 37 матчів у складі «Філадельфія Флаєрс». Провівши два сезони у клубах ІХЛ Гордон покинув Північну Америку та перебрався до Європи, де у сезоні 1995/96 дебютує за Швеннінгер Вайлд Вінгс, у складі якого проводить і наступний сезон.  Влітку 1997 укладає чотирирічний контракт з «Адлер Мангейм». Разом з «орлами» стає триразовим чемпіоном Німеччини 1998, 1999 та 2001 роках. Завершив свою кар'єру по закінченні сезону 2001/02, відігравши 57 матчів за «Берлін Кепіталс».

У складі національної збірної брав участь у Зимовій Олімпіаді 1992 року та став срібним призером.

Нагороди та досягнення 
1998 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
1999 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на sports-reference  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Варезе»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Швеннінгера»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Канадські срібні олімпійські медалісти